Vitoio steht für:
 eine Fraktion der Gemeinde Pietrasanta, Provinz Lucca, Italien
 eine Fraktion der Gemeinde Camporgiano, Provinz Lucca, Italien